José Triana ist der Name folgender Personen:
* José Triana (Schriftsteller) (1931–2018), kubanischer Schriftsteller
 José Triana (Leichtathlet) (* 1948), kubanischer Sprinter
 José Jerónimo Triana (1828–1890), kolumbianischer Botaniker (Autorenkürzel: Triana)